Stylopoma är ett släkte av mossdjur. Stylopoma ingår i familjen Schizoporellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Stylopoma